

Automobili
Ferrari 166 Inter
Ferrari 195 Inter
Ferrari 212 Inter

Aziende
Air Inter – conosciuta anche come Air Inter Europe, compagnia aerea francese
France Inter Paris – stazione radiofonica francese diffusa via web
Inter press service – agenzia stampa internazionale

Informatica
Inter Asterisk Xchange – protocollo utilizzato da Asterisk
Interruzioni inter-processor – speciale tipo di interruzione con la quale un processore può interrompere un altro processore in un sistema multiprocessore

Sport

Calcio
Football Club Internazionale Milano – squadra di calcio maschile italiana
Football Club Internazionale Milano – squadra di calcio femminile italiana
Associazione Sportiva Dilettantistica Femminile Inter Milano
Sport Club Internacional
İnter Peşəkar İdman Klubu
Futbalový Klub Inter Bratislava
Football Club International Turku
Nogometni Klub Inter Zaprešić
UWIC Inter Cardiff Football Club
Club Internacional de Fútbol Miami

Altro 
Linea di Confine Inter-Entità (Inter-Entity Boundary Line) – linea di confine istituita fra la Federazione di Bosnia ed Erzegovina e la Repubblica Serba di Bosnia ed Erzegovina
 Inter City Firm – associazione di hooligan collegata al West Ham United
 Inter-Services Intelligence (ISI) – branca dei Servizi d'Informazione del Pakistan
 Prix du Livre Inter – premio letterario francese

Pagine correlate 
Inter multiplices
Inter Caetera (disambigua)